Дэ́вид Ши́плер (; род. 3 декабря 1942, г. Ориндж, Нью-Джерси) — известный американский журналист и писатель, профессор, лауреат Пулитцеровской премии (1987). Окончил Дартмутский колледж, а также изучал русский язык, советскую политику, экономику и историю в Русском институте Колумбийского университета. Работал иностранным обозревателем в газете «Нью-Йорк таймс» с 1966 по 1988. Публиковал репортажи из Сайгона, Москвы (1977—1978) и Иерусалима. Он пишет также для еженедельника The New Yorker, газет Washington Post, и Los Angeles Times. Способствовал распространению гибкого рабочего времени («Банк времени») в СССР и США.

Наиболее известные книги Д. Шиплера 

 Arab and Jew: Wounded Spirits in a Promised Land (1986) 
 Russia: Broken Idols, Solemn Dreams (1983) 
 The Working Poor: Invisible in America. 1st ed. Knopf (2004)

Ссылки 
David K. Shipler '64 
David K. Shipler 
David K. Shipler
 News from the Hilltop
Фото

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 3 декабря
Родившиеся в 1942 году
Лауреаты Пулитцеровской премии за нехудожественную литературу
Журналисты по алфавиту
Журналисты США
Родившиеся в Ориндже (Нью-Джерси)
The New York Times
Журналисты-расследователи США
Выпускники Дартмутского колледжа